Тарханя́н () — вірменське прізвище. 

Відомі носії

 Тарханян Анаїт Артуровна (1959) — вірменський архітектор.
 Тарханян Артур Артаваздович (1932–2006) — вірменський архітектор.
 Тарханян Карен — політичний в'язень.
 Тарханян Куро (1896–1944) — діяч вірменського національно-визвольного руху.

Вірменські прізвища